Spitfire peut désigner :
 Le navire de la Royal Navy : 
 Le chasseur de la Royal Air Force : Supermarine Spitfire
 Le cabriolet : Triumph Spitfire
 La marque de skateboard : Spitfire
Une marque de bière britannique : Spitfire
 La super-héroïne de l'Univers Marvel : Spitfire

Cinéma et télévision 
 Spitfire (Mademoiselle Hicks) est un film américain réalisé par John Cromwell en 1934.
 Spitfire (The First of the Few) est un film britannique réalisé par Leslie Howard en 1942.
 Spitfire est un film américain réalisé par Albert Pyun en 1995.
 Spitfire est un personage de My Little Pony.

Musique 
 Spitfire est un morceau du groupe The Prodigy sorti en 2005.
 Spitfire est un morceau et un album du DJ Porter Robinson sorti en 2011.
 Spitfire est un album de Jefferson Starship sorti en 1976
 Spitfire est un groupe de musique anglais des années 1990
 Spitfire est un groupe de musique russe de type ska-punk.
Spitfire est une musique de Public Service Broadcasting sortie en 2012.